Metilenomicin se može odnositi na:

 Metilenomicin A
 Metilenomicin B